Jan Długosz (z Niedzielska) – rycerz, uczestnik bitwy pod Grunwaldem
 Jan Długosz (1415–1480) – historyk, kronikarz, kanonik krakowski, arcybiskup nominat lwowski 
 Jan Długosz (1929–1962) – polski taternik i alpinista
 Jan Długosz – pseudonim Zofii Zbyszewskiej.